Ernst Mackensen ist der Name folgender Personen:

* Ernst Mackensen (Politiker, 1817) (1817–??), deutscher Politiker, MdL Preußen 
 Ernst Mackensen (Bauingenieur) (1840–1909), deutscher Bauingenieur, Baubeamter und Eisenbahn-Manager
 Ernst Mackensen (Politiker, 1846) (1846–??), deutscher Mühlenbesitzer und Politiker